Harry Potter — серия компьютерных игр, основанная на франшизе «Волшебный мир Гарри Поттера», созданной Джоан Роулинг. Большинство игр связаны с одноимёнными романами и фильмами. C 2017 года Warner Bros. Interactive Entertainment выпускает игры по франшизе под лейблом Portkey Games. Продажи игр составили более 1 миллиарда долларов; основная серия получила смешанные отзывы критиков, в то время как игры LEGO были успешными как у критиков, так и коммерчески.

Разработка

Адаптация фильмов

Другие

Игровой процесс 
В новых играх игровой процесс основан на решении головоломок с некоторыми сценами, ориентированными на диалоги.

Ранние игры в основном следовали сюжету связанные с романами. Главный герой изучает заклинания и другие предметы на занятиях в Хогвартс, которые часто используются для решения головоломок. Также ранние игры серии содержали «секреты», представлявшие собой счетный список скрытых дополнений. Игры содержали бобы «Берти Боттс», которые использовались в качестве валюты и карточки знаменитых волшебниц и волшебников, использовавшиеся в качестве предметов коллекционирования.

В 2023 году вышла игра Hogwarts Legacy, которая является ролевой игрой в открытом мире.

Список игр

Примечания

Комментарии

Источники 

Серии компьютерных игр
Игры о Гарри Поттере
Медиафраншизы, появившиеся в 2001 году